

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Delaware – stato 
 Delaware – fiume
 Delaware – città della Contea di Delaware, Iowa
 Delaware – township della Contea di Sanilac, Michigan
 Delaware – township della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Delaware – census-designated place della Contea di Warren, New Jersey
 Delaware – città della Contea di Sullivan, New York
 Delaware – capoluogo della Contea di Delaware, Ohio
 Delaware – città della Contea di Nowata, Oklahoma
 Delaware – città della Contea di Mercer, Pennsylvania

Musica 
 Delaware – gruppo musicale indie rock norvegese

Altro 
 Delaware o Lenape – popolo nativo americano
 Delaware – razza di pollo
 Delaware – studio di design giapponese